Cauquenes se poate referi la:

 Cauquenes, oraș din Chile
 Cauquenes, râu din Chile
 Provincia Cauquenes, provincie din Chile
 Lacul Cauquenes, lac din Argentina